Кубок мира по водному поло среди мужчин 2002 () — 12-й турнир по водному поло в рамках Кубка мира по водному поло, проходившем с 20 августа по 25 августа 2002 года, в городe Белград. Победителем турнира в первый раз стала сборная России.

Групповой раунд

Группа А

Группа B

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

Финалы

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 История водного поло на сайте ФИНА
 Результаты на todor66.com

Кубок мира по водному поло
2002 год в водном поло